Rissoa är ett släkte av snäckor som beskrevs av Freminville in Desmarest 1814. Rissoa ingår i familjen Rissoidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Rissoa